YMCA, ИМКА (от  — «Ассоциация молодых христиан») — молодёжная волонтерская организация. Стала известна благодаря организации детских лагерей. Основана в Лондоне в 1844 году Джорджем Вильямсом (1821—1905), насчитывает около 64 млн участников в более чем 120 странах мира.

Хотя по своему «происхождению» и целям YMCA является христианской организацией, она не имеет официальных связей с какой-либо церковью, правительством или государством. Целями программ YMCA являются укрепление нравственного и физического здоровья людей, объединение их для общественно-полезной деятельности, воспитание уважения к общечеловеческим ценностям.

История

Создание YMCA 
В 1844 году английский приказчик Джорж Вильямс (1821—1905) вместе с небольшой группой единомышленников создал организацию для молодежи. Изначально ее основной целью было развитие нравственных принципов молодежи. В те времена все общество было достаточно религиозно и все базовые духовные принципы исходили из христианства. Среди последователей Вильямса были люди, относящиеся ко всем христианским конфессиям, поэтому они назвали себя YMCA (Young Men’s Christian Association). Очень скоро, следуя запросам молодежи, это общество расширило свои задачи: появились программы умственного и физического развития. В этих обществах обсуждение политических вопросов считалось неуместным и находящимся вне круга интересов и целей организации. Эта идея оказалась настолько удачной, что по истечении всего семи лет в Англии было образовано уже более 20 организаций YMCA. В 1851 году аналогичные общества открываются в Монреале (Канада), а затем и в Бостоне (США), немногим позже — в Париже. На конференции 1855 года в Париже было установлено: «Любые существующие различия в религиозных и иных убеждениях членов Союза, какими бы важными они ни были, не должны влиять на сердечные отношения между членами Союза».

Вторая мировая война 
Во время Второй мировой войны ассоциация реализовала программу «Помощь военнопленным» для поддержки союзных и немецких военнопленных путем предоставления спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, художественных материалов, радиоприемников, столовых приборов и других предметов.

В России 
Российская ИМКА была основана в 1900 году в Санкт-Петербурге под названием «Общество содействия нравственному, умственному, и физическому развитию молодых людей „Маяк“», ставшая первой организацией ИМКА, имеющей независимое правление и не являвшийся филиалом какой бы то ни было зарубежной организации. Новое учреждение очень быстро и энергично принялось за дело. Уже ранней весной 1901 года образовался литературный кружок, который вели известные педагоги и литераторы. Два раза в неделю перед молодежью выступали выдающиеся ученые и общественные деятели с лекциями по Русской и всеобщей истории, праву, литературе и естественным наукам. Среди первых лекторов были: академики А. Ф. Кони, И. В. Тарханов, профессор фон Глазенап. Большой популярностью пользовались вечерние курсы по русскому, французскому, немецкому и английскому языкам, основам бухгалтерии, коммерческой математике, спортивные секции. Был организован хор церковного и светского пения, русский оркестр, музыкальные и гимнастические классы. Членами и меценатами ИМКА России являлись известные деятели культуры: Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Анна Павлова, Бунин.

Ко времени Октябрьской революции количество членов организации достигло почти 4 000 человек, а годовой бюджет почти 100 тыс. рублей. В годы Первой мировой войны ИМКА России осуществляла курсы по уходу за ранеными, помощь беженцам и русским военнопленным. В 1918 году в связи с революцией советское правительство запретило все некоммунистические организации, и деятельность YMCA в России прекратилась до 1992 года.

Деятельность членов ИМКА России продолжалась за рубежом. В 1921 группа эмигрантов из России создала «ИМКА-Пресс», впервые напечатавшее многие произведения Бердяева, Булгакова, Набокова, Солженицына, Шмелёва, Бунина, Зайцева, Цветаевой и других.

Возобновление деятельности организации началось в 1989 году, с момента визита в СССР её иностранной делегации. В 1992 году в Москве прошла конференция ИМКА. В 1998 официально зарегистрирована в России. На данный момент существует 13 местных подразделений ИМКА в 10 регионах России.

Факты 

 Первые концерты Элвиса Пресли и U2 были организованы на площадках YMCA.
 Баскетбол, волейбол и водное поло зародились в американской YMCA.
 Появление общества Красный Крест связано с деятельностью YMCA.
 Каталоги книжного магазина «YMCA-Press» в Париже, попадавшие в СССР с середины 1960-х годов, включали сотни наименований книг и журналов на русском языке, изданных в разных странах в разное время.
 Эмблема организации — равносторонний треугольник, символизирующий гармоничное развитие интеллектуальной, физической и духовной сторон человека.

Отношение Русской православной церкви за границей к YMCA 
О своём отрицательном отношении к ИМКА не раз на уровне соборных определений заявляла Русская православная церковь заграницей, связывая деятельность ИМКА с масонством, распространением идей экуменизма и нехристианского гуманизма. И это несмотря на то, что одной из декларированных целей ИМКА в России является сохранение традиций Русской православной церкви, русской духовности и культуры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 ИМКА в России

Международные молодёжные организации
Хостелы
Организации, основанные в 1844 году